Dit is een lijst met voetballers uit de diaspora in het Surinaamse voetbalelftal. Deze voetballers hebben een Surinaamse sportnationaliteit en een andere reguliere nationaliteit.

Lijst

Zie ook 
 Voetbal in Suriname

Voetbal in Suriname
Sportlijsten van Suriname